Сан Луис Обиспо () може да се отнася до няколко неща:

 Сан Луис Обиспо, окръг в щата Калифорния, САЩ
 Сан Луис Обиспо, град и окръжен център на едноименния окръг